Города Танзании () — список наиболее крупных населённых пунктов Танзании. В табличной форме списка приведено десять крупнейших городов государства. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Танзании есть 200 городов с численностью более 12 000 человек.

Крупнейшие города

Географическое расположение крупнейших городов 

</center>

Список городов Танзании

Примечания

Ссылки 

 
Танзания
Списки:Танзания